Stany Zjednoczone:
 Root – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Root (ang. Root Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Root (ang. Root Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery

Szwajcaria:
 Root – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Luzern-Land

Osoby: 
 Elihu Root – amerykański polityk
 James Root – amerykański muzyk

Inne:
 root – tradycyjna nazwa uniksowego konta
 root directory – korzeń systemu plików
 ROOT – opracowane w CERN środowisko do opracowania danych
 Root – czeska grupa muzyczna

Zobacz też:
 Colt Root